Encarnação - conceito religioso
Ou ainda:
Encarnação (livro) - de José de Alencar (1893)
Encarnação e estofamento, técnica de decoração de estátuas

Localidades

Encarnação (freguesia de Lisboa)
Encarnação (Mafra)
Encarnação (bairro de Lisboa)

Desambiguação